Detta är en lista över sjöar i Örebro kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Örebro kommun.

Lista

Örebro kommun
 Lista